Попис становништва општине Дубровник по насељеним местима, 1991. 

Општина Дубровник

 површина: 979 -{km²}-
 бр. становника: 71.419
 бр. насељених места: 115

апсолутна етничка већина

Извори 
 ЦД-РОМ: „Насеља и становништво Републике Хрватске од 1857—2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб. 

Дубровник
Демографија